Гру́бе () — топоним и фамилия:

Топоним 
 Грубе — посёлок в Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Грубе — сельский населённый пункт в городских границах Вайсенберга, федеральная земля Саксония.
 Грубе — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.

Фамилия 
 
 Грубе, Александр Васильевич (1894—1980) — советский скульптор.
 Грубе, Анита (род. 1955) — советская и латвийская актриса.
 Грубе, Артур Александрович (1874—1942) — петербургский — ленинградский архитектор и педагог.
 
 Грубе, Стефан — рижский архиепископ.
 Грубе, Эрнст (1890—1945) — немецкий политик.

См. также 
 Грубер
 Груберова